Silberkuhle steht für:

 Silbergrube, ein Bergwerk, in dem Silber gefördert wird (veraltete Bezeichnung) 
 Silberkuhle (Berg) (517,8 m), Berg im Norden der Gemarkung Hespert mit Naturschutzgebiet Silberkuhle; Kreis Olpe, NRW
 Silberkuhle (Wuppertal), eine Ortslage in Wuppertal-Nächstebreck